Marc Gasol, né en 1985, joueur espagnol de basket-ball.
 Pau Gasol, né en 1980, joueur espagnol de basket-ball.